In 2022 werd de achttiende editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Troféu Dirceu de Castro. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 14 september tot 12 november. 

São Luiz werd kampioen en mocht daardoor deelnemen aan de Copa do Brasil 2023 en de Recopa Gaúcha spelen tegen Grêmio, de staatskampioen van 2022.

Brasil de Pelotas en Novo Horizonte trokken zich terug uit de competitie. Marau en Riopardense werden uitgesloten. Hun wedstrijden werden als 0-3 nederlaag geteld.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. In de 1/8ste finale was er geen terugwedstrijd.

Kampioen

Copa FGF
FGF Copa